Зачарованный остров (), «барочная фантазия в 2 актах» — опера-пастиччо на музыку различных композиторов эпохи барокко, главным образом, Генделя и Вивальди. Редактор-составитель пастиччо — театральный режиссёр и композитор Джереми Самс, который написал также часть музыки, стилизовав её в манере барокко. В основу музыкально-театральной композиции легли пьесы Шекспира «Буря» и «Сон в летнюю ночь». Впервые сочинение было исполнено в Метрополитен-опере 31 декабря 2011 года под музыкальным руководством У.Кристи, с хором и оркестром Метрополитен-оперы.

Роли и их исполнители

Арии

Ссылки 
 Метрополитен-опера;
 Зачарованный остров;
 Музыка Зачарованного острова.

Примечания 

Оперы по алфавиту
Оперы 2010-х годов
Оперы на английском языке
Оперы по произведениям Шекспира
Оперы Георга Фридриха Генделя
Оперы Антонио Вивальди
Оперы Жана-Филиппа Рамо
Оперные премьеры Метрополитен-опера в Нью-Йорке